Stogi ist der Name folgender Orte und Ortsteile in Polen:

 Stogi (Gdańsk) (deutsch Heubude), Stadtbezirk der Stadt Gdańsk (Danzig), Woiwodschaft Pommern
 Stogi z Przeróbką (deutsch Heubude & Troyl), ehemaliger Stadtbezirk der Stadt Gdańsk
 Stogi (Borów) (deutsch Reisau), Ort in der Gmina Borów (Markt Bohrau), Woiwodschaft Niederschlesien
 Stogi (Malbork) (deutsch Heubuden), Ort in der Gmina Malbork (Landgemeinde) (Marienburg), Woiwodschaft Pommern
 Stogi und Stogi Malborskie, zwei Bahnhöfe in Stogi (Malbork)
 Stogi (Kleczew), Siedlung in der Gmina Kleczew (Lehmstädt), Woiwodschaft Großpolen

Siehe auch:
 Stożki (deutsch Klein Heubuden)
 Czerwone Stogi